RS3 steht für:
 Audi RS3, deutscher Pkw
 Rieju RS3, spanische Krafträder
 Renault RS3, französischer Rennmotor, siehe Williams F1 #Die Ära Williams-Renault: Ein Jahrzehnt der Erfolge
 Regio-S-Bahnlinie 3 der NordWestBahn
 Radschnellweg 3, auch Landesradweg 3 in Nordrhein-Westfalen, siehe Radschnellweg#Weitere Radschnellwegprojekte
 „Retrogradierte Stärke“, Unterart der Resistenten Stärke

RS-3 steht für:
 ALCO RS-3, dieselelektrische Lokomotive von American Locomotive Company
 Baojun RS-3, ein chinesisches SUV

RS3 steht für:
 Aprilia RS Cube, italienischer Rennmotorrad-Prototyp von Aprilia